Příjmení Sekanina má více nositelů:

 Božena Sekaninová (* 1957) – česká politička, senátorka za ČSSD
 František Sekanina (1875–1958) – český básník, spisovatel a literární kritik, otec Ivana Sekaniny, tchán Gertrudy Sekaninové-Čakrtové
 Gertruda Sekaninová-Čakrtová (1908–1986) – právnička a politička KSČ, signatářka Charty 77, manželka Ivana Sekaniny, snacha Františka Sekaniny
 Ivan Sekanina (1900–1940) – český novinář, právník, oběť nacismu, syn Františka Sekaniny, manžel Gertrudy Sekaninové-Čakrtové
 Josef Sekanina (1901–1986) – český mineralog, profesor Masarykovy university
 Zdeněk Sekanina (* 1936) – americký astronom českého původu